Dialakoro, sottoprefettura della Guinea nella prefettura di Dinguiraye
Dialakoro, sottoprefettura della Guinea nella prefettura di Mandiana
Dialakoro, comune del Mali nel circondario di Kati
Dialakoro, comune del Mali nel circondario di Sikasso
Tiakadougou-Dialakoro, comune del Mali nel circondario di Kati